Ананино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ананино — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Ананино — хутор в Борисовском сельском поселении Бабаевского района Вологодской области.
 Ананино — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Ананино — деревня в Пожарском сельском поселении Бабаевского района Вологодской области.
 Ананино — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Ананино — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Ананино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Ананино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.